Podocarpaceae (grego podos, pé + karpos, fruto, por conta do receptáculo carnoso) é uma família de plantas coníferas, pertencente ao grande grupo das Acrogimnospermas (grupo constituído por todas as Gimnospermas viventes), e parte dos Cupressopsida. É, dentro das coníferas, o grupo mais diverso morfologica e ecologicamente. Coníferas podocarpaceae remontam ao Permiano.

Fruto: pedúnculo carnoso, comestível e suculento,pode fazer geleias, sobre o qual esta a semente. Fonte:https://sites.unicentro.br/wp/manejoflorestal/9120-2/

É uma família que contém aproximadamente 170 espécies, separadas em 17 gêneros. Os principais gêneros responsáveis pela grande diversidade da família são Podocarpus e Dacrydium.

Morfologia 

São plantas resinosas que variam entre arbustos (raros) e árvores altas. São geralmente dioicas (apesar de alguns raros indivíduos serem monoicos), seus microsporófilos apresentam dois esporângios e também um pólen muito fino. Os grãos de pólen se expandem e se rompem quando em contato com a água.

Tem crescimento lento, vida longa e são plantas especialistas que necessitam de muita luz para seu desenvolvimento. Conseguem crescer em solos pobres em nutrientes.

As folhas são simples, alternas espiraladas, sendo raramente opostas, não apresentando estípulas. Devido à grande variação de morfologia dentro do grupo, podem ser observadas folhas com aspecto escamiforme, elípticas e lineares. Apresentam feixes vasculares nas folhas e um grande lúmen, assim como um tecido de transfusão em manchas laterais. É característico dessa família também apresentar folhas persistentes.

Como nas coníferas, conta com gametas não-móveis. Os estróbilos masculinos podem ser terminal ou axial, são cilindricos e microsporangiados, com vários microsporófilos (com 2 microsporângios por microsporófilo) - os grãos de pólen possuem duas vesículas aeríferas.

Seus esporofilos são numerosos (dispostos helicoidalmente) e portam os 2 microsporângios.

Os cones ou estróbilos femininos também podem ser terminais ou axiais na planta. Possuem escamas ovulíferas (o número varia entre 1 a várias escamas por cone) com 1 óvulo em cada. Apesar de receber o nome “cone”, a maioria das estruturas reprodutivas femininas dessa família não apresentam estrutura de cone, são estruturas reduzidas e carnosas, onde as escamas ovulíferas são modificadas em uma estrutura suculenta que serve como proteção para o óvulo, chamada epimácio.

Reprodução 
A dispersão das sementes é feita por aves, facilitada pela presença do receptáculo carnoso - o epimácio pode ser colorido, despertando a atenção das aves que confunde essa estrutura com um fruto. O receptáculo carnoso, apesar de comum na maioria dos integrantes da família, pode se encontrar reduzido em alguns gêneros (em Dacrydium e Falcatifolium) ou não existir (como em Phyllocladus e Microstrobus). Outra adaptação relacionada à reprodução é a presença de poucas sementes no cone, que pode ser uma característica facilitadora da dispersão destas.

Dentro de Podocarpaceae, há uma grande variedade de combinações dessas adaptações; existem grupos com muitas sementes por cone e com receptáculo carnoso associado individualmente a cada semente (como Prumnopitys e Phyllocladus), grupos com diversas sementes por cone e que são dispersas como um única "unidade" carnosa (em Microachrys, que possui brácteas carnosas), e grupos com cones que possuem apenas uma semente e um epimácio (ex.: Nageia).

Diversidade taxonômica

Distribuição 
Encontradas predominantemente no hemisfério sul - Austrália, Ásia, chegando até o Japão, e também nas Américas Central e do Sul.

No Brasil, essas plantas podem ser encontradas em todas as regiões, exceto em alguns estados (Amapá, Tocantins, Maranhão, Rio Grande do Norte e Paraíba). São plantas que fazem parte da vegetação da floresta amazônica, da caatinga, do cerrado, da mata atlântica e dos pampas.

Dentre as 170 espécies existentes, 9 são encontradas no Brasil (do gênero Podocarpus e uma do gênero Retrophyllum), sendo elas:
 Podocarpus acuminatus
 Podocarpus aracensis
 Podocarpus barretoi
 Podocarpus brasiliensis
 Podocarpus celatus
 Podocarpus lambertii
 Podocarpus roraimae
 Podocarpus sellowi
 Retrophyllum piresii

Gêneros 
Além dos dois gêneros que podem ser encontrados no Brasil, a família possui no total 19 gêneros distribuídos pelo mundo (principalmente hemisfério sul), como listados abaixo:
Acmopyle
Afrocarpus
Dacrycarpus
Dacrydium
Falcatifolium
Halocarpus
Lagarostrobos
Lepidothamnus
Manoao
Microcachrys
Microstrobos
Nageia
Parasitaxus
Phyllocladus
Podocarpus (divido em dois subgêneros: Podo. Podocarpus e Podo. Foliolatus)
Prumnopitys
Retrophyllum
Saxegothaea
Sundacarpus

Relações filogenéticas 
As relações filogenéticas dentro da família das Podocarpaceae foram inferidas por meio de análises de DNA e morfológicas. Já houve discussões acerca desse grupo ser um grupo natural.

Estudos indicam que Podocarpaceae é monofilético através de dados moleculares, mas que alguns de seus gêneros formam grupos não-naturais, entre eles Podocarpus, que seria parafilético e Dacrydium, que seria polifilético. Essas análises também indicaram que a planta ancestral de Podocarpaceae pode ter sido uma árvore com folhas bifaciais e diversos cones com escamas ovulíferas, bem como um epimácio grande.

Podocarpaceae